Jan Procházka, (1929-1971), est un écrivain, scénariste et producteur de films tchécoslovaques;
  est un orienteur tchèque.